Le patronyme Renkin, Renken, Renquin, Reinkin, Reinken, Reinke, Reinkens, Renkens ou Renckens est un diminutif de Reinaard, Reinoud ou Reiner.

Patronyme 

 Jules Renkin (1862-1934) est un ministre d'État belge.

Yves Reinkin (1960-) est un homme politique belge .

Toponyme

Autre 
 Busō renkin est un manga de Nobuhiro Watsuki.